Rosário kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rosário do Sul (ort), Rio Grande do Sul, 
 Ibatiba (ort), Espírito Santo, 
 Rosário (kommun), Maranhão,

Portugal 

 Rosário (freguesia), Beja, Almodôvar, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar